Winnebago steht für:

 Winnebago (Volk), Indianerstamm in den Vereinigten Staaten
 Winnebago Industries, US-amerikanischer Wohnmobil- und Wohnwagen-Hersteller
 Winnebago Australia, australische Wohnmobil- und Wohnwagenmarke

geografische Orte in den Vereinigten Staaten:
 Winnebago (Illinois)
 Winnebago (Minnesota)
 Winnebago (Nebraska)
 Winnebago (Wisconsin)

Verwaltungseinheiten:
 Winnebago County (Illinois)
 Winnebago County (Iowa)
 Winnebago County (Wisconsin)